Баланка́н () — муниципалитет в Мексике, штат Табаско, с административным центром в одноимённом городе. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название происходит от двух слов народа майя: Báalam, что переводится как ягуар, и Kaan — змеи, соответственно, Баланкан можно перевести как место ягуаров и змей.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 14,5 % от общей площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Франсиско-Мадеро-2 находится на высоте 98 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Табаско: на юге с Теносике, на западе с Эмилиано-Сапата, на севере граничит с другим штатом Мексики — Кампече, а на востоке проходит государственная граница с Гватемалой.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 18 декабря 1883 года, по данным 2020 года в его состав входит 357 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 57,5 %, промышленность и строительство — 8,4 %, сфера обслуживания и туризма — 32,4 %, прочее — 1,7 %.

Муниципалитет производит многие сельскохозяйственные культуры — кукурузу, рис, сорго, бобы и овощи, а также арбузы, экспортируемые на рынки США.

Животноводство является самой важной деятельностью муниципалитета. Согласно статистическим данным, в 1997 году здесь содержалось 294 533 головы крупного рогатого скота, 25 248 свиней, 7218 овец и 11 846 лошадей, а также 111 467 домашних птиц.

В многочисленных озёрах водится достаточно много рыбы, что позволило развить рыбную ловлю. Основные виды добываемых рыб: окунь, краппи, панцирник и другие.

Основной отраслью является производство сыров и молочных продуктов. Также существуют фабрики по производству консервов, колбасных и кондитерских изделий.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97,5 %;
 водоснабжение: 53,9 %;
 водоотведение: 95,6 %.

Фотографии

Примечания

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Табаско
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Табаско